Горяне — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Горяне — бывшая деревня в Бычихинском сельсовете Городокского района Витебской области.
 Горяне — деревня в Стодолищенском сельсовете Городокского района Витебской области.
 Горяне — деревня в Лиозненском районе Витебской области.
 Горяне — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Горяне — деревня в Велижском районе Смоленской области.

См. также 
 Горянское движение